Alfred River ist der Name folgender Flüsse:

 Alfred River (Wilson River), Nebenfluss des Wilson River in Tasmanien, Australien
 Alfred River (Maruia River), Nebenfluss des Maruia River in Neuseeland